Борис Никитенко:
 Никитенко, Борис Николаевич (1885—1907) — видный деятель партии социалистов-революционеров, организаторов несостоявшегося покушения на императора Николая II.
 Никитенко, Борис Леонидович (род. 1961) — российский учёный, геолог и геофизик, член-корреспондент РАН (2022).